Владимир Лазаревич Шкуратник (8 апреля 1946 — 19 декабря 2020) — российский геолог, лауреат премии имени Н. В. Мельникова (2016).

Биография 
Родился 8 апреля 1946 года.

В 1968 году — окончил Московский горный институт по специальности «Радиотехника».

В 1991 году — защитил докторскую диссертацию, в 1992 году — присвоено учёное звание профессора.

Область научных интересов: геомеханика; геоакустика; акустико-эмиссионные эффекты в горных породах; акустическая спектроскопия горных пород, методы и средства диагностики структуры, свойств и состояния горных пород.

Вел преподавательскую деятельность в Горном институте НИТУ МИСиС.

Автор около 300 печатных работ, в том числе 4 монографий, 4 учебников, 105 изобретений и 85 статей.

Членство в научных организациях 
 действительный член Международной академии наук высшей школы
 действительный член Российской академии естественных наук (1997)
 действительный член Академии горных наук
 член правления, председатель секции «Геоакустика» Российского акустического общества

Награды 
 Премия имени Н. В. Мельникова (совместно с А. А. Козыревым, В. Н. Захаровым, за 2016 год) — за цикл работ по теории и методологии геоинформационного обеспечения комплексного освоения недр на основе методов геоконтроля
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006)
 Почетный строитель России (2009)
 Премия имени академика А. А. Скочинского (1998)
 Премия конкурса Соросовские профессора (2000)
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Знак «Шахтёрская слава» трёх степеней
 Медаль имени А. А. Ферсмана «За заслуги в геологии»
 Лауреат Всесоюзного конкурса «Стройматериалы 75»
 Премия Минобразования за лучшую НИР (1989)
 Премия конкурса «Грант Москвы в области наук и технологий в сфере образования» (2002, 2005)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Московского государственного горного университета
Преподаватели Московского государственного горного университета
Соросовские профессора
Лауреаты премии им. А. А. Скочинского
Лауреаты премии имени Н. В. Мельникова
Учёные МИСиС
Преподаватели МИСиСа